Rokewood peut se référer :
 en Géographie :
 à la ville de Rokewood, en Australie
 à la ville de , en Australie
 en Botanique :
 à la variété de pommes Rokewood, cultivée en Australie du Sud. Petite pomme de couleur rouge, elle est la "grand mère" de la Pink Lady.

Références